Dame-Marie – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.
 Dame-Marie – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.